Sångkompaniet kan syfta på

 Sångkompaniet, Göteborg – en kör i Göteborg
 Sångkompaniet, Karlstad – en kör i Karlstad